Dette er et demonstrationsspil i skak, gengivet i den gængse algebraiske notation med kommentarer til de enkelte træk.

Hvid trækker altid først og har som følge deraf et betydningsfuldt initiativ. Statistikker viser, at hvid vinder 10% oftere end sort, alene på grund af dette initiativ. Det er yderst vigtigt ikke at sløse åbningsfordelen bort ved at foretage træk, som intet udretter.

</div>

1. e4

Hvid vælger et udmærket træk, som benyttes af både eksperter og begyndere.
Trækket har adskillige fordele:
 det beslaglægger territorium i centrum. Den spiller, som kontrollerer centrum med bønder, har lettest ved at finde gode felter til sine officerer.
 det åbner en diagonal for kongeløberen, så den kan flyttes ud og angribe.
 det åbner en diagonal for dronningen, så den kan flyttes ud og angribe.

</div>

1... e5

Dette træk er godt for sort af samme grunde som ovenfor.

Bemærk, at de to bønder i e-linjen ikke truer med at slå hinanden, fordi bønder kun kan slå diagonalt. De blokerer kun hinandens videre fremmarch, indtil noget bryder fastlåsningen. 

</div>

2. Sf3

Hvid foretager endnu et udmærket træk, der mobiliserer hans styrker ved at bringe en springer frem i angrebsposition.
Sorts bonde på e5 er nu truet.

Hvid kunne i stedet have flyttet sin dronning ud, men det ville være for farligt. Dronningen er alt for værdifuld til at bytte, dvs. udveksle med nogen anden brik, så den kan ikke udrette meget selv, medmindre modspilleren skulle være så skødesløs at lade brikker stå uden beskyttelse.
Det er bedre at vente, til der er andre brikker med i kampen, der kan tjene som fortropper for hendes majestæt.

Hvid kunne også have flyttet den hvide (hvidfeltede) løber ud på brættet. Det ville ikke være dårligt, men det er på den anden side ikke klart, om løberen i fortsættelsen vil stå bedst på c4, b5 eller måske endda bagved bønderne.

Springeren flyttes normalt alligevel altid til f3, fordi de andre felter, den kunne flytte til, er mindre gunstige. På h3 ville den ikke angribe i centrum, og på e2 ville den midlertidigt være i vejen for de andre brikker.

</div>

2... f6

Sort gør her et værdiløst træk, der fører ind i den berygtede åbning Damianos forsvar.
Sort burde i stedet have valgt en af følgende fortsættelser: 
 at forsvare sin fremrykkede bonde med enten 2...Sc6 (som er hovedvarianten i den åbning, som er valgt her) eller med 2...d6 (Philidors forsvar)
 at komme med et modangreb på hvids bonde med 2...Sf6 (Petrovs forsvar) eller også – hvis han følte sig modig nok – bevæge sig ind i de mudrede vande i lettisk gambit ved at spille 2...f5. Begge springertræk ville bevare balancen i spillet ved at angribe centrum. 

Trækket 2...f6 ser ud til at forsvare den angrebne e-bonde, men det er en illusion, som det videre spil vil demonstrere. 

Bondetrækket betyder, at sort har svækket sin kongefløj, hvilket tillader angreb på feltet f7, som ikke er beskyttet af andre brikker end kongen selv.

</div>

3. Sxe5

Hvid angriber med det samme og ofrer den hvide springer for to bønder, selvom hvid i almindelighed skal have tre bønder for en springer for at bevare materiel ligevægt. 
Selvom det ikke er muligt for hvid at beregne trækkene langt nok forud til at kunne være sikker på, at ofret kan betale sig, så er det en generel vurdering, at hans angreb vil være stærkt nok til at kompensere for tabet. 

</div>

3... fxe5

Sort foretager det eneste træk, som er i overensstemmelse med hans tidligere plan, men det er ikke den bedste fortsættelse. Det vil være at forsøge at opnå et lige spil med trækket 3...De7, der binder hvids springer, bonde og konge. Det betyder, at dronningen indirekte ville angribe alt i e-linjen. Når springeren flytter sig, kan dronningen slå på e4 og samtidig give skak, hvorved bonden vindes tilbage uden problemer.

At slå springeren inviterer nu blot hvids dronnning til at kaste sig ind i kampen med skak. Den kendsgerning, at sort ikke kan tillade sig at tage springeren, viser, at 2...f6 i virkeligheden slet ikke beskyttede bonden. 

</div>

4. Dh5+

Spillets første skak! Der er tre lovlige muligheder som svar på en skak:
 At slå den brik, som giver skak. Det er ikke muligt her, eftersom sort ikke har nogen brikker, der kan flytte til h5.
 At sætte en brik imellem kongen og den brik, som giver skak. Sort kunne spille 4...g6, men det ville tabe et tårn efter 5.Dxe5+ efterfulgt af 6.Dxh8.
 At flytte kongen, så den ikke længere står i skak. Efter at være flyttet til f7 ville den stadig være i skak, hvilket derfor er ulovligt, så e7 er det eneste felt, kongen kan flytte til for at komme ud af skak. 

Bemærk, at hvid har etableret en gaffel på kongen på e8 og bonden på e5.
Der er ikke tid til for sort at beskytte begge angreb, så uanset hvad sort kunne gøre for at komme ud af skak, kan hvids dronning slå på e5.

</div>

4... Ke7

Dette træk bringer sort i en meget farlig stilling, fordi den sorte konge er så udsat.
Yderligere kan de sorte tårne, løbere og dronning stadig ikke komme i spil på nogen måde. 
Den sorte stilling er lige så uudviklet, som den var ved spillets start. 

</div>

5. Dxe5+

Endnu en skak.
Sort har kun et lovligt træk til rådighed.
Sort kan ikke stille nogen brik imellem sin konge og den hvide dronning og kan heller ikke slå dronningen, så den sorte konge må nødvendigvis flyttes ud af skak. 
Der er kun et felt, som hvids dronning ikke angriber.

</div>

5... Kf7

Den hvide dronning er en farlig angriber.
Imidlertid er den også for værdifuld til at blive byttet af mod noget som helst andet. Den kan kun slå brikker, der ikke er dækket af andre.
Alle brikker i sorts lejr er forsvaret af andre, så dronningen har gjort alt, hvad den gøre skal. 
Det er tid til at bringe forstærkninger frem.

</div>

6. Lc4+

Et fremragende træk som opretholder presset mod sort, fordi det udvikler en brik og giver skak samtidig. Hvid forhindrer sort i at konsolidere sin stilling. 

Hvis hvid spillede mindre energisk med f.eks Sc3 ville fordelen forsvinde øjeblikkeligt. 
Sort kunne svare med 6...Le7, der giver kongen plads til at trække sig tilbage til f8.
Lykkes det sort at bringe sin konge i sikkerhed, kan han måske oven i købet vinde partiet. 
Hvid har jo kun to bønder i stedet for den springer, han har ofret, så hvid har underskud i materiel. 

</div>

6.... d5

Sort finder et udmærket træk. 
Glem aldrig, at en skak kan undviges på andre måder end ved at flytte kongen!

Det må dog indrømmes, at sorts d-bonde er dødsdømt. 
Den angribes af hvids løber, dronning og bonde, i alt tre gange, mens den kun er forsvaret én gang af sorts dronning. 
Alligevel er offeret prisen værd for at åbne linjer, som sorts dronning og løber kan bruge til at hjælpe med forsvaret. 
Nu har sort nogen mulighed for modangreb, hvis hvid ikke finder den rigtige fortsættelse. 

</div>

7. Lxd5+

Hvid giver endnu engang skak og forhindrer sort i at foretage sig noget konstruktivt. 
Lad os repetere de tre måder at komme ud af en skak på:
 Slå den brik, som giver skak. Sort kunne spille 7...Dxd5. Men hvid ville ganske enkelt tage dronningen med 8.Dxd5+. Med et så enormt materielt underskud og en udsat konge kunne sort godt opgive uden at blive beskyldt for at være en kryster. 
 Sæt en brik imellem. Sort kunne spille 7...Le6. Det er dog utilrådeligt, fordi løberen kun ville være dækket én gang (af sorts konge) men angrebet to gange (af hvids dronning og løber). I realiteten kunne hvid afslutte spillet med det samme med trækket 8.Dxe6 mat.
 Flyt kongen. Desværre er g6 det eneste felt, som ikke er under angreb af hvid, og det er endnu længere ude på den ubeskyttede slagmark. Trækket er dog bedre end alternativerne. 

</div>

7... Kg6

Nu må hvid finde en måde at fortsætte angrebet på. 
Hvid vil gerne spille 8.Df5+, der vil tvinge den sorte konge til h6, hvor den kan fanges og sættes mat, men den sorte løber på c8 bevogter feltet f5.
Hvis sort ikke havde sat sin bonde imellem med trækket 6...d5, ville der nu være en tvunget mat. 
Som stillingen imidlertid er, må hvid være mere kreativ for at bevare initiativet.

</div>

8. h4

Hvid finder igen en stærk fortsættelse, der truer med alligevel at tvinge sorts konge til h6 ved at spille h5+.
Endvidere beskytter bonden feltet g5, hvilket er vigtigt for nogle mattrusler. 
Endelig er der også nogen chance for, at det vil være muligt at få tårnet med i angrebet via h-linjen. 

</div>

8... h5

Sort forsvarer sig indædt i en prekær stilling. 
Hvids bonde er hindret i at avancere yderligere, og kongen har fået et nyt flugtfelt på h7. 
Sorts stilling er stadig meget udsat, men der er ikke nogen umiddelbar vej for hvid til at forcere mat.

Lad os gå et skridt dybere i vores skakovervejelser.
Hvid véd, at sort er på flugt i øjeblikket, men hvis sort får en chance for at regruppere sine brikker, er spillet langt fra forbi. 
Tre bønder for den ofrede springer er i store træk materiel ligestilling. 

Bringer hvid yderligere styrker frem med 9. Sc3 eller 9.d4, som er de indlysende udviklingstræk, vil sort jagte hvids dronning med 9...Ld6. Det vil tvinge hvid til at spilde tid på at beskytte dronningen. Sort ville få lejlighed til at få de sorte brikker i spil og sin konge i sikkerhed. 

Hvid ønsker desperat en hurtig gevinst, men kan ikke se, hvordan den skal opnås. 
Hvid er irriteret over, at sorts løber på c8 hindrer hvid i at spille 9. Df5+ og give sort nådestødet. 
Derfor spørger hvid sig selv: "Hvad nu hvis sorts løber ikke stod på c8?
Hvis bare den blev fjernet, kunne jeg foretage mig store ting." 

</div>

9. Lxb7

Sådan finder hvid en kraftfuld fortsættelse, som får sort på glatis. 
Sorts bedste svar er at ignorere hvids løber og true hvids dronning med 9...Ld6, men så spiller hvid roligt 10.Da5, der bibeholder truslen mod f5 og tvinger sort til at miste materiale. En mulig variant er 9...Ld6, 10.Da5 Sc6, 11.Lxc6 Tb8. Her er mat undgået, men hvid har stor materiel fordel (svarende til fire bønder mere) og kan vinde langsomt, men sikkert ved tålmodigt at udvikle sig med træk som 12.Sc3.

Som det tit sker, indser sort ikke faren, men tager løberen for at indkassere materialegevinsten (løber og springer mod fire bønder) og kommer til at tage konsekvenserne.

</div>

9... Lxb7

</div>

10. Df5+

Endelig kan det tilintetgørende træk udføres. 
Sort har kun ét lovligt svar. 

</div>

10... Kh6

</div>

11. d4+

Hvid fortsætter angrebet med en særlig slags skak, afdækkerskak.
Hvid flytter en bonde, men det er ikke den, som giver skak, det er hvids løber, som angriber fra sit startfelt. 

Læg mærke til at sorts konge ikke har noget lovligt træk, og at hvids angribende løber ikke kan slås, så den eneste mulighed er at sætte en brik imellem. 

</div>

 11... g5

På dette sted vinder hvid let med 12.Lxg5+ Kg7 13.Lxd8 og vinder dronningen.
Den materielle fordel med en dronning og 5 bønder for en løber og en springer er overvældende. 
Svage spillere er imidlertid tilbøjelige til at spille videre i en komplet håbløs situation frem for at opgive.
Så for ikke at ende i en lang, trættende afslutning, leder hvid efter en direkte gevinst.

</div>

12. Df7

Dette er virkelig et mestertræk!
Hvid giver ikke engang skak, men mat er nu uundgåelig.

</div>

12... De7

Intet kan redde sort, bortset fra hvis hvid skulle glemme, hvad han har planlagt, men der er alligevel lidt logik bag sorts træk.
Hvor kan hvids dronning flytte hen?
Enhver sort brik, den kunne tage er dækket. Hvis hvid bytter dronninger, er angrebet forbi, og sort vil kunne vinde. 
Endelig, hvis hvids dronning trækker sig væk, vil sort modangribe med skak: 13...Dxe4+!

Men hvid må jo have forudset denne mulighed, ellers ville trækket 12.Df7 ikke være valgt i stedet for 12.Lxg5+.

</div>

13. hxg5+

Sort kan ikke undvige denne skak ved at sætte en brik imellem eller ved at flytte kongen væk.
Enhver tilbagetrækning er afskåret af hvids velplacerede dronning.
Den eneste mulighed er at slå den brik, som giver skak.

</div>

13... Dxg5

</div>

14. Txh5+

Mat. Sort kan ikke sætte nogen brik imellem, fordi skakken gives fra et tilstødende felt. 
Sorts konge kan ikke flyttes, fordi hvids dronning dækker alle flugtfelter.
Sorts konge kan ikke slå tårnet, fordi den så ville flytte i skak, givet af hvids dronning. 
Og endelig kan sorts dronning ikke slå det hvide tårn, fordi den er bundet. Hvis den flytter, vil kongen jo være i skak fra hvids løber på c1.

Læg mærke til, at selvom betragtninger om materiel er meget vigtige i skaktænkning, så vindes et spil ikke ved at have flest brikker. 
Et spil skak vindes ved at sætte mat.
Hvid var bagud i materiel under næsten hele spillet – og også i slutstillingen – men løb af med sejren alligevel.

Trækkene i PGN notation 

Her følger spillet ovenfor i PGN (Portable Game Notation) format. De fleste computerskak programmer har en let adgang til at importere spil i dette format. I heldigste fald kan trækkene blot kopieres herfra og indsættes i skakprogrammet:

 [Event ""]
 [Site ""]
 [Date "????.??.??"]
 [Round ""]
 [White "White"]
 [Black "Black"]
 [TimeControl "-"]
 [Result "1-0"]
 
 1.e4 e5 2.Sf3 f6 3.Sxe5 fxe5 4.Dh5+ Ke7 5.Dxe5+ Kf7 6.Lc4+ d5 7.Lxd5+ 
 Kg6 8.h4 h5 9.Lxb7 Lxb7 10.Df5+ Kh6 11.d4+ g5 12.Df7 De7 13.hxg5+ Dxg5 
 14.Txh5# 1-0

Skakpartier